Натуральне число 1449
 1449 рік до нашої ери
 1449 рік нашої ери